Сумасшедший дом:
 Сумасшедший дом — устаревшее и разговорное название психиатрической больницы.
 «Сумасшедший дом» — американский художественный фильм 1990 года.

См. также 
 Bughouse
 Madhouse